Alexandru Ungureanu se poate referi la următoarele persoane:
Alexandru Ungureanu (geograf) (n. 1941),  un geograf român, membru corespondent al Academiei Române
Alexandru Ungureanu (scriitor) (1957 – 2004), un prozator de science-fiction român.